Le Canary Wharf Squash Classic 2020 est l'édition 2020 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 8 au 13 mars 2020. 

Le tournoi comprend 24 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Richie Fallows. Comme l'année précédente, le format "best of three" est utilisé lors du premier tour et des quarts de finale, c'est-à-dire qu'il ne faut que deux manches pour remporter la victoire finale. Lors des demi-finales et de la finale, le format "best of five" est utilisé.

Dotation et points 
En 2020, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2020
Sport en mars 2020
Squash en 2020